Каланг — река в Сингапуре, впадает в Сингапурский пролив и имеет длину 10 км
 Каланг (район) — городской район в Центральном регионе Сингапура